Города Омана
{| class="standard" width="90%"
|-----
|colspan="7" align="center" bgcolor="#FFA500" | Города Омана
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | № || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | Название || colspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | Население || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | Регион
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | Русскоеназвание || align="center" bgcolor="#98FB98" | Арабскоеназвание || align="center" bgcolor="#98FB98" | Перепись населения1993 г. || align="center" bgcolor="#98FB98" | Перепись населения2003 г. || align="center" bgcolor="#98FB98" | Оценка2008 г.|-----
|align="right" | 1. || Сиб¹ (Эс-Сиб)|| align="right" | لسيب || align="right" | 154 964 || align="right" | 223 449 || align="right" | 286 121 || Маскат
|-----
|align="right" | 2. || Матрах¹ || align="right" | مطرح || align="right" | 173 908 || align="right" | 153 526 || align="right" | 214 901 || Маскат
|-----
|align="right" | 3. || Баушар¹ || align="right" | بوشر || align="right" | 107 483 || align="right" | 150 420 || align="right" | 190 930 || Маскат
|-----
|align="right" | 4. || Салала || align="right" | صلالة || align="right" | 131 802 || align="right" | 156 530 || align="right" | 190 348 || Дофар
|-----
|align="right" | 5. || Сувейк (Эс-Сувейк) || align="right" | السويق || align="right" | 85 025 || align="right" | 101 122 || align="right" | 128 165 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 6. || Сохар || align="right" | صحار || align="right" | 90 814 || align="right" | 104 312 || align="right" | 125 508 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 7. || Ибри || align="right" | عبري || align="right" | 93 475 || align="right" | 97 429 || align="right" | 118 674 || Эд-Дахира
|-----
|align="right" | 8. || Сахм || align="right" | صحم || align="right" | 74 904 || align="right" | 85 010 || align="right" | 105 513 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 9. || Барка || align="right" | بركاء || align="right" | 64 526 || align="right" | 75 501 || align="right" | 100 764 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 10. || Эр-Рустак || align="right" | الرستاق || align="right" | 61 984 || align="right" | 74 224 || align="right" | 96 335 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 11. || Эль-Бурайми || align="right" | البريمي || align="right" | 48 287 || align="right" | 67 963 || align="right" | 91 569 || Эль-Бурайми
|-----
|align="right" | 12. || Сур || align="right" | صور || align="right" | 53 504 || align="right" | 66 785 || align="right" | 85 797 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 13. || Назва || align="right" | نزوى || align="right" | 58 582 || align="right" | 68 785 || align="right" | 84 749 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 14. || Мудейби (Эль-Мудейби) || align="right" |  المديبي || align="right" | 51 140 || align="right" | 58 929 || align="right" | 80 403 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 15. || Маснаа (Эль-Маснаа) || align="right" | المصنعة || align="right" | 47 560 || align="right" | 56 659 || align="right" | 79 124 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 16. || Бахла || align="right" | بهلا || align="right" | 46 119 || align="right" | 51 278 || align="right" | 64 997 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 17. || Бени-Бу-Али || align="right" | بنى بو علي || align="right" | 39 715 || align="right" | 51 444 || align="right" | 63 340 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 18. || Хабура (Эль-Хабура) || align="right" | الخابورة || align="right" | 40 760 || align="right" | 46 652 || align="right" | 61 576 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 19. || Сумаил || align="right" | سمائل || align="right" | 38 403 || align="right" | 44 561 || align="right" | 57 997 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 20. || Шинас || align="right" | شناص || align="right" | 44 313 || align="right" | 46 091 || align="right" | 55 949 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 21. || Курейят || align="right" | قريات || align="right" | 34 005 || align="right" | 38 647 || align="right" | 51 389 || Маскат
|-----
|align="right" | 22. || Амират (Эль-Амират)¹ || align="right" | العامرات || align="right" | 38 057 || align="right" | 41 138 || align="right" | 46 469 || Маскат
|-----
|align="right" | 23. || Изки || align="right" | إزكي || align="right" | 29 836 || align="right" | 35 173 || align="right" | 41 418 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 24. || Биляд-Бени-Бу-Хасан || align="right" | بنى بو حسن || align="right" | || align="right" | 25 973 || align="right" | 30 841 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 25. || Лива || align="right" | لوى || align="right" | || align="right" | 25 776 || align="right" | 29 918 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 26. || Ибра || align="right" | ابراء || align="right" | || align="right" | 24 473 || align="right" | 29 060 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 27. || Маскат¹ || align="right" | مسقط || align="right" | 40 856 || align="right" | 24 893 || align="right" | 25 785 || Маскат
|-----
|align="right" | 28. || Бидбид || align="right" | بدبد || align="right" | || align="right" | 20 683 || align="right" | 24 080 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 29. || Эль-Камиль-Валь-Вафи || align="right" | الكامل والوافي || align="right" | || align="right" | 20 176 || align="right" | 23 958 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 30. || Бадийя || align="right" | بدية || align="right" | || align="right" | 17 900 || align="right" | 21 255 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 31. || Дима-Ват-Таиин || align="right" | دماء والطائيين || align="right" | || align="right" | 17 222 || align="right" | 20 450 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 32. || Така || align="right" | طاقة || align="right" | || align="right" | 17 458 || align="right" | 20 159 || Дофар
|-----
|align="right" | 33. || Хамра (Эль-Хамра) || align="right" | الحمراء || align="right" | || align="right" | 17 221 || align="right" | 20 049 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 34. || Хасаб || align="right" | خصب || align="right" | 16 393 || align="right" | 17 730 || align="right" | 19 887 || Мусандам
|-----
|align="right" | 35. || Адам || align="right" | أدم || align="right" | || align="right" | 16 871 || align="right" | 19 642 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 36. || Данк || align="right" | ضنك || align="right" | || align="right" | 16 493 || align="right" | 19 047 || Эд-Дахира
|-----
|align="right" | 37. || Нахль || align="right" | نخل || align="right" | || align="right" | 16 372 || align="right" | 19 003 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 38. || Янкуль || align="right" | ينقل || align="right" | || align="right" | 16 255 || align="right" | 18 772 || Эд-Дахира
|-----
|align="right" | 39. || Мирбат || align="right" | مرباط || align="right" | || align="right" | 14 987 || align="right" | 17 305 || Дофар
|-----
|align="right" | 40. || Кабиль (Эль-Кабиль) || align="right" | القابل || align="right" | || align="right" | 13 569 || align="right" | 16 112 || Эш-Шаркия
|-----
|align="right" | 41. || Манах || align="right" | منح || align="right" | || align="right" | 12 568 || align="right" | 14 632 || Эд-Дахилия
|-----
|align="right" | 42. || Вади-Эль-Маавиль || align="right" | وادى المعاول || align="right" | || align="right" | 11 317 || align="right" | 13 136 || Эль-Батына
|-----
|align="right" | 43. || Аваби (Эль-Аваби) || align="right" | العوابى || align="right" | || align="right" | 10 469 || align="right" | 12 151 || Эль-Батына
|}¹''' — фактически является частью агломерации столицы (Маскат)

Карта 
Легенда карты:
  Столица Омана.
  Административные центры мухафаз.
  Прочие города.

Литература

Ссылки 
 world-gazetteer.com

 
Оман